

Persone 
 Christophe Soulé – ex cestista francese
 Halifa Soulé – calciatore comoriano
 Matías Soulé – calciatore argentino
 Michael Soulé – biologo statunitense
 Pierre Soulé – politico statunitense

Pagine correlate 
 Soule